Pfälzische Republik bezeichnet 
 das 1849 während der Reichsverfassungskampagne entstandene provisorische Staatsgebilde; siehe Pfälzischer Aufstand
 zwei 1919 und 1923/24 entstandene separatistische Bewegungen in der Pfalz; siehe Autonome Pfalz